Ziff ist der Familienname folgender Personen:

Ziff. steht für:
 Ziffer

ZIFF steht für:
 Zanzibar International Film Festival, jährliches Filmfestival in Ostafrika

Abkürzung